Pippin – musical di Broadway del 1972
 Pippin – console per videogiochi del 1996
 Dan Pippin – cestista statunitense 1926-1965
 Robert Buford Pippin – filosofo statunitense 1948-